Genhe Shi (kinesiska: 根河市, 根河) är ett härad i Kina. Det ligger i prefekturen Hulunbei'er Shi och den autonoma regionen Inre Mongoliet, i den norra delen av landet, omkring  kilometer nordost om regionhuvudstaden Hohhot. Antalet invånare är 110438. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Källor 

Indelningar i Inre Mongoliet
WP:Projekt Kina